Варали — топоним.

 Варали — деревня в Удмуртии.
 Варали — река в Удмуртии и Татарстане.